Либерально-демократический альянс «Свобода», также «Свободные» (), сокращенно dF, — регионалистская правая сепаратистская политическая партия, действующая на территории Южного Тироля, Италия. Партия стремится защитить интересы немецкоязычного большинства и ладиноговорящего меньшинства в провинции и отделить ее от Италии. Ее идеология схожа с идеологией Австрийской партией свободы (FPÖ), обе партии поддерживают между собой тесные контакты. Давний лидер и почетный президент партии — Пий Лейтнер. На провинциальных выборах 2013 года партия заняла второе место после доминирующей Южно-тирольской народной партии (SVP).

Название партии по-разному переводится на русский язык, в частности как «Свободные», данный термин, часто используемый членами FPÖ и иностранными СМИ, может трактоваться и как «Либертарианцы» и «Либералы».

История

Основание и первые годы существования 
В 1992 году группа молодых правых, возглавляемая так называемой «бандой четырех», в том числе Кристианом Вальднером, бывший лидер движения «Молодое поколение» (молодежное отделение Южно-тирольской народной партии, SVP), Питером Паулем Райнером, Пием Лейтнером и Стефаном Гутвенигером, которые покинули SVP. Вскоре к ним присоединились недовольные бывшие члены Партии Свободы Южного Тироля (FPS), которые стали более чужды партии после слияния в Гражданский союз за Южный Тироль (UfS).

Они основали новую партию 7 декабря 1992 года. При этом сильную поддержку им оказал Йорг Хайдер, лидер Австрийской партии свободы, которая в народе называлась «Свободные». Герольд Меранер, бывший лидер FPS, который был одним из основателей UfS, считал новую партию законным наследником FPS.

Под руководством Вальднера партия набрала 6,1% голосов избирателей на провинциальных выборах 1993 года и получила места двух советников провинции, которые заняли Вальднер и Лейтнер. Вскоре после выборов по партийной политической линии произошли столкновения между Вальднером, который поддерживал более националистические взгляды, и Лейтнером, который был лидером либеральной фракции. В конечном итоге это привело к тому, что Вальднер подал в отставку в 1994 году и основал собственную недолговечную партию «Либералы» (переименованную в «Альянс 98» в 1996 году).

Упадок и возрождение 
В феврале 1997 года Вальднер был застрелен своим бывшим политическим союзником Райнером. Это драматическое событие стало шоком для партии и привело ее к упадку, который казался необратимым. На провинциальных выборах 1998 года доля партии в голосовании составила всего 2,5%, и только Лейтнер был избран в провинциальный совет.

После этого в 2003 году партия вновь обрела популярность, когда голоса за нее возросли до 5,0% на провинциальных выборах и она вновь смогла получить места двух членов совета провинции, которые заняли Лейтнер и Улли Майр, молодая женщина, которая являлась секретарем партии с 2001 года.

На всеобщих выборах 2006 года партия получила 5,4% голосов избирателей. На всеобщих выборах 2008 года партия почти удвоила долю своих голосов до 9,4%.

На последующих провинциальных выборах партия стала второй по величине в провинции с 14,3% голосов избирателей (чистый прирост составил 9,3%) и получила пять мест провинциальных советников. Впервые в истории две крупнейшие политические силы Южного Тироля стали немецкоязычными партиями.

Успехи на выборах 
В феврале 2012 года, после 18 лет нахождения во главе партии, Лейтнер решил уйти в отставку и продвинуть Майр как своего преемника.

В марте 2012 года, в разгар европейского кризиса суверенного долга и рецессий в Италии, партия официально обратилась к сепаратистской идеологии, предложив создать южно-тирольское независимое и суверенное Фрайштаат (вольное государство) посредством референдума, который должен был получить одобрение также со стороны и итальяноязычного меньшинства.

На всеобщих выборах 2013 года партия получила 15,9% голосов избирателей, это лучший результат за всю ее историю.

На провинциальных выборах 2013 года по федеральному округу партия выиграла 17,9% (еще один рекорд и +3,6% с 2008 года), в результате чего она получила шесть мест провинциальных советников.

На выборах в Европейский парламент 2014 года партия баллотировалась в союзе с Лигой Севера (LN).

Скандал и новое руководство 
В июне 2014 года, после скандала с авансовыми пенсионными выплатами, в который были втянуты все региональные советники, партия полностью обновила свое руководство, избрав нового президента Уолтера Блааса и секретаря Саймона Ауэра. Альянс с Лигой Севера был закреплен одобрением южно-тирольского самоопределения ее лидером Маттео Сальвини и выносом кандидатуры Розы Лампрехт, жены Блааса, в список Лиги Севера Южного Тироля на муниципальных выборах 2016 года в Больцано.

В марте 2017 года Лейтнер подал в отставку из провинциального совета после того, как был осужден за незначительный скандал, связанный с его расходами.

В мае 2017 года Андреас Лейтер Ребер, сторонник жесткого курса, был избран президентом партии, победив более умеренного Арно Молла, и перезапустил концепцию вольного государства.

Партия не участвовала во всеобщих выборах 2018 года, в то время как она потеряла большую часть своей поддержки, остановившись на 6,2% голосов избирателей на провинциальных выборах 2018 года.

Поддержка 
Результаты выборов партии в провинции Больцано с 1993 года приведены в таблицах ниже.

а. В списке с Лигой Севера.

Результаты выборов

Совет провинции

Руководство 

 Президент: Кристиан Вальднер (1992–1994), Пий Лейтнер (1994–2012), Улли Майр (2012–2014), Уолтер Блаас (2014–2017), Андреас Лейтер Ребер (2017-настоящее время)
 Почетный президент: Пий Лейтнер (с 2013 года по настоящее время)
 Секретарь: Пий Лейтнер (1992–1994), Зигмар Стокер (1995–2001), Улли Майр (2001–2012), Майкл Деманега (2012–2014), Саймон Ауэр (2014–2017), Флориан фон Ах (2017–2019), Отто Малкнехт (с 2019 года по настоящее время)

Примечания 
Политические партии Италии